Suszica – wieś w południowo-zachodniej Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad, w gminie Simitli
 Suszica – rzeka w południowej Bułgarii